Перепись населения США 1840 года была шестой по счету переписью населения, проводимой на территории США. Она была проведена 1 июня 1840 года. Численность населения страны по итогам переписи была определена в 17 069 453 человек (на 32,7% больше по сравнению с результатами предыдущей переписи), из которых 2 487 355 были рабами.

Список вопросов 
В бланке переписи 1840 года присутствовали следующие вопросы:
Имя главы семейства
Адрес
Общее число свободных белых мужчин и женщин:
в пятилетних интервалах до 20 лет
в десятилетних интервалах от 20 до 100 лет
в возрасте от 100 лет и старше
Общее число рабов и свободных черных персон в шестилетних интервалах
Общее число глухих и немых
Общее число слепых
Общее число сумасшедших и умалишённых
Общее число лиц в каждой семье, занятых в семи классах оккупации
Количество школ и число учащихся
Общее число белых лиц старше 20, не умеющих читать и писать
Общее число пенсионеров по причине революционной или военной службы

Результаты переписи

Доступность информации 
Информация по каждому гражданину, участвовавшему в переписи 1830 года, не сохранилась, но общие сведения по небольшим территориям, включая картографические материалы, могут быть скачаны из Национальной историко-географической информационной системы.

Ссылки 
 История переписи населения США

Примечания 

События 1840 года
США
1840
1840 год в США